Le district de Xishan est une subdivision administrative de la province du Jiangsu en Chine ;
 Le district de Xishan est une subdivision administrative de la province du Yunnan en Chine.